Спортен клуб по лека атлетика ЦСКА е спортен клуб в София, България, специализиран в леката атлетика. Част е от организацията Обединени спортни клубове ЦСКА.

Клубът постига най-големите си успехи през 70-те и 80-те години, когато в него тренират водещи лекоатлети, като Янко Братанов (европейски шампион и рекордьор в бягането на 400 m), Николина Щерева (европейска шампионка в бягания на средни разстояния) и Христо Марков (европейски, световен и олимпийски шампион в тройния скок).

Национални шампиони – мъже

Бележки

Източници 
http://www.cska.bg/
Лека атлетика. Държавни шампиони медалисти и български ранглисти 1926 – 2006 – статистически справочник от Александър Вангелов

Спортни клубове в София
ЦСКА